I comuni delle Filippine (in filippino:  bayan/munisipalidad) costituiscono la suddivisione amministrativa di secondo livello del Paese dopo le province e ammontano a 1.488 (settembre 2019); ciascuno di essi si suddivide a sua volta in barangay.

Secondo la normativa sul governo locale del 1991, i comuni con titolo di città (lungsod/siyudad) godono di un trattamento speciale che si traduce in maggiori stanziamenti da parte del governo centrale (IRA).

Città 

I comuni con titolo di città sono 146 (a giugno 2020) e si distinguono tra città intensamente urbanizzate (33), città componenti indipendenti (5) e città componenti (108).

Città intensamente urbanizzate (Highly Urbanized Cities - HUC) sono città con almeno 200.000 abitanti certificati dall'ufficio nazionale di statistiche e con un prodotto lordo nell'anno precedente di almeno 50 milioni di pesos (P50.000.000,00) rivalutati sulla base della cifra fissata nel 1991, secondo quanto certificato dalle tesorerie cittadine. Non hanno rappresentanti autonomi in Parlamento, ma in un caso (Ormoc nella provincia di Leyte) hanno comunque una forma di autonomia.
Città componenti indipendenti (Independent Component Cities - IC) sono città che non eleggono rappresentanti per gli organismi provinciali, rendendosi così di fatto indipendenti da essi.
Città componenti (Component Cities) non rispondono ai requisiti sopra esposti e quindi sono da considerarsi componenti la provincia nella quale sono situate geograficamente. Se una città componente è al confine fra due province, si considera appartenere alla provincia della quale è stata in precedenza una municipalità.

Quando un comune raggiunge il rango di città, il titolo di "city" diviene parte integrante del nome.

Lista
Di seguito l'elenco delle città.
Nella colonna "Tipo" sono indicate le città componenti , le città componenti indipendenti  e le città intensamente urbanizzate .

In grassetto le città che sono anche capoluogo di provincia, in corsivo le province di cui le città non fanno parte dal punto di vista amministrativo.

Comuni 
I comuni sono classificati secondo criteri basati sul prodotto medio annuale basato sui dati degli ultimi tre anni.

 1ª classe - 300 milioni di pesos o più
 2ª classe - da 240 milioni di pesos a 300 milioni
 3ª classe - da 180 milioni di pesos a 240 milioni
 4ª classe - da 120 milioni di pesos a 180 milioni
 5ª classe - da 60 milioni di pesos a 120 milioni
 6ª classe - meno di 60 milioni di pesos

Comuni per regione

Note

Voci correlate 
 Regioni delle Filippine

Altri progetti

Collegamenti esterni